Slovo Eureka má několik významů.

 EUREKA – evropská organizace pro výzkum a rozvoj a síť pro obchod a přeshraniční výzkum
 Eureka (Kalifornie) – město v Humboldt County v americkém státě Kalifornie
Eureka (Kansas) – správní město okresu Greenwood County ve státě Kansas v USA
 Eureka (Missouri) – sídlo v Missouri v USA
 Eureka (Nevada) – sídlo v Nevadě v USA
 Eureka (Nunavut) – město v Kanadě na Ellesmerově ostrově
 Eureka County – okres v Nevadě v USA
 Heuréka – Archimédovo zvolání 
 Heuréka – město divů – v anglickém originále Eureka, americký televizní vědecko-fantastický seriál